Tsukude (jap. ) bezeichnet:
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Aichi: Tsukude (Aichi) (heute: Shinshiro)
 ein Lehen mit Sitz in diesem: Tsukude (Han)